2G son unas siglas que pueden designar:

 a la telefonía móvil 2G, la segunda generación de telefonía móvil;
 a 2G, la revista de arquitectura española.

Los colorantes alimentarios:
 Rojo 2G
 Amarillo 2G